Osoby o tym nazwisku:
 Arnold Pinnock – kanadyjski aktor 
 Leigh-Anne Pinnock – angielska piosenkarka i autorka tekstów
 Trevor Pinnock – angielski dyrygent, klawesynista

Zobacz też 
 St Pinnock – osada w Anglii, w Kornwalii